Bitwa nad Addą – bitwa z roku 490 między Ostrogotami a wojskami Odoakra.
 Bitwa nad Addą – bitwa z roku 1799 między armią francuską i armią austriacko-rosyjską.